Пасо дел Торо има више значења:

 Пасо дел Торо (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пасо дел Торо (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо дел Торо (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику